Bhagalpur steht für:

 Bhagalpur (Division), eine Division im indischen Bundesstaat Bihar
 Bhagalpur (Distrikt), ein Distrikt der Division Bhagalpur
 Bhagalpur (Bihar), der Verwaltungssitz der gleichnamigen Division
 Bistum Bhagalpur, eine römisch-katholische Diözese im Erzbistum Patna, Indien